Les polipodials (Polypodiales) són un ordre que comprèn els principals llinatges de les falgueres (abasta 8.485 espècies, un 80% de les espècies de falgueres). Es troben en moltes parts del món incloent-hi zones subtropicals i temperades. Caracteritza aquest grup el fet de tenir esporangis amb un “annulus” vertical interromput per la tija i l'“stomium”; indusis units lateralment o centralment (o sense); gametòfits verds.

Les polypodials són un dels ordres evolutivament més avançats dins les falgueres monilòfites. Van sorgir i es van diversificar fa uns 100 milions d'anys, probablement després de la diversificació de les angiospermes.

Taxonomia 
La classificació de l'ordre Polypodiales ha estat intensament  estudiada els darrers anys; fruit d'aquests estudis han estat diverses classificacions, essent la més recent i la que té més consens entre els especialistes la proposada l'any 2016 pel Pteridophyte Phylogeny Group; en aquesta taxonomia, es reconeixen 6 subordres, 26 famílies i 253 gèneres:
Subordre Saccolomatineae Hovenkamp (1 família, 1 gènere)
 Família Saccolomataceae Doweld (1 gènere)
Subordre Lindsaeineae Lehtonen & Tuomist (3 famílies, 9 gèneres)
 Família Cystodiaceae J.R.Croft (1 gènere)
 Família Lonchitidaceae Doweld (1 gènere)
 Família Lindsaeaceae C.Presl ex M.R.Schomb. (7 gèneres)
Subordre Pteridineae J.Prado & Schuettp (1 família, 53 gèneres)
 Família Pteridaceae E.D.M.Kirchn. (53 gèneres)
 Subfamília Parkerioideae Burnett (2 gèneres)
 Subfamília Cryptogrammoideae S.Lindsay (3 gèneres)
 Subfamília Pteridoideae Link (13 gèneres)
 Subfamília Vittarioideae Link (12 gèneres)
 Subfamília Cheilanthoideae Horvat (23 gèneres)
Subordre Dennstaedtiineae Schwartsb. & Hovenkamp (1 família, 10 gèneres)
 Família Dennstaedtiaceae Lotsy (10 gèneres)
Subordre Aspleniineae H.Schneid. & C.J.Rothf (11 famílies, 72 gèneres)
 Família Cystopteridaceae Shmakov (3 gèneres)
 Família Rhachidosoraceae X.C.Zhang (1 gènere)
 Família Diplaziopsidaceae X.C.Zhang & Christenh. (2 gèneres)
 Família Desmophlebiaceae Mynssen (1 gènere)
 Família Hemidictyaceae Christenh. & H.Schneid. (1 gènere)
 Família Aspleniaceae Newman (2 gèneres)
 Família Woodsiaceae Herter (1 gènere)
 Família Onocleaceae Pic.Serm. (4 gèneres)
 Família Blechnaceae Newman (24 gèneres)
 Subfamília Stenochlaenoideae (Ching) J.P.Roux (3 gèneres)
 Subfamília Woodwardioideae Gasper (3 gèneres)
 Subfamília Blechnoideae Gasper, V.A.O.Dittrich & Salino (18 gèneres)
 Família Athyriaceae Alston (3 gèneres)
 Família Thelypteridaceae Ching ex Pic.Serm. (30 gèneres)
 Subfamília Phegopteridoideae Salino, A.R.Sm. & T.E.Almeid (3 gèneres)
 Subfamília Thelypteridoideae C.F.Reed (27 gèneres)
Subordre Polypodiineae Dumort. (9 famílies, 108 gèneres)
 Família Didymochlaenaceae Ching ex Li Bing Zhang & Liang Zhang (1 gènere)
 Família Hypodematiaceae Ching (2 gèneres)
 Família Dryopteridaceae Herter (26 gèneres)
 Subfamília Polybotryoideae H.M.Liu & X.C.Zhang (7 gèneres)
 Subfamília Elaphoglossoideae (Pic.Serm.) Crabbe, Jermy & Mickel (11 gèneres)
 Subfamília Dryopteridoideae Link (6 gèneres)
 Família Nephrolepidaceae Pic.Serm. (1 gènere)
 Família Lomariopsidaceae Alston (4 gèneres)
 Família Tectariaceae Panigrahi (7 gèneres)
 Família Oleandraceae Ching ex Pic.Serm. (1 gènere)
 Família Davalliaceae M.R.Schomb. (1 gènere)
 Família Polypodiaceae J.Presl & C.Presl (65 gèneres)
 Subfamília Loxogrammoideae H.Schneid. (2 gèneres)
 Subfamília Platycerioideae B.K.Nayar (2 gèneres)
 Subfamília Drynarioideae Crabbe, Jermy & Mickel (6 gèneres)
 Subfamília Microsoroideae B.K.Nayar (12 gèneres)
 Subfamília Polypodioideae Sweet (9 gèneres)
 Subfamília Grammitidoideae Parris & Sundue (33 gèneres)

Relacions filogenètiques 
Al 2016, el Pteridophyte Phylogeny Group va publicar un cladograma consensuat, basat en "nombrosos estudis filogenètics" entre 2001 i 2015. La part corresponent a l'ordre Polypodiales es la següent:

Famílies obsoletes 
Les famílies actualment obsoletes de l'ordre Polypodiales inclouen:
 Drynariaceae – actualment dins Polypodiaceae
 Grammitidaceae - actualment dins Polypodiaceae
 Gymnogrammitidaceae - actualment dins Polypodiaceae
 Loxogrammaceae actualment dins Polypodiaceae
 Nephrolepidaceae actualment dins Lomariopsidaceae
 Platyceriaceae - actualment dins Polypodiaceae
 Pleursoriopsidaceae - actualment dins Polypodiaceae
 Vittariaceae - actualment dins Pteridaceae

Referències

Fonts 
 Eric Schuettpelz. THE EVOLUTION AND DIVERSIFICATION OF EPIPHYTIC FERNS. PhD Thesis Duke University 2007
 Michael Hassler and Brian Swale. Checklist of Ferns and Fern Allies 2001 
 Australian National Botanic Gardens. A classification of the ferns and their allies